Demian – romanzo di Hermann Hesse
 Demian – fumetto pubblicato da Sergio Bonelli Editore
Demian – album musicale di L'Aura
Demian – Nome proprio maschile